Влади́мир Дани́лович Мозолю́к (; 28 января 1964, Луцк, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский футболист.

Один из самых известных нападающих и бомбардиров в истории «Волыни».

Биография 
В 1981 приглашен в команду «Торпедо» (Луцк). В 1985 короткое время был в составе «Днепра», сыграл 1 матч в высшей лиге чемпионата СССР. Из «Днепра» переехал в Никополь, где играл за местный «Колос» в первой лиге чемпионата СССР. Провел 74 игры, забил 10 голов.

В 1989 вернулся в Луцк, снова играл за «Волынь». Всего во второй лиге чемпионата СССР — 270 игр, 45 голов. В 1992—1994, 1996 — играл с «Волынью» в высшей лиге чемпионата Украины — 102 игры, 25 голов. В 1997—2000 — в Первой лиге Украины — 111 игр, 16 голов. В 1994 играл за «Карпаты» (Львов) - 6 игр.

Кроме того, дважды выезжал играть в дальнее зарубежье — в «Мотор» (Люблин) (1994/95) и в израильский «Маккаби» Кфар-Кана, Израиль (1996).

В Кубке Украины — 21 игра, 3 гола.

По завершении профессиональной карьеры играл за любительские команды Волынской области. Летом 2013 года был назначен тренером молодёжного состава луцкой Волыни.

Статистика

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Волынь» 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Электрометаллург-НЗФ»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Мотор» Люблин